Feria de las Flores puede referirse a:

 Feria de las Flores, un evento que se realiza en Medellín, Colombia.
 Feria de las Flores, un evento que se realiza en San Ángel, Ciudad de México.
 La feria de las flores ranchera popular interpretada por varios artistas, especialmente por Jorge Negrete y Antonio Aguilar.